Атамайта — руководитель третьего антиперсидского восстания в Эламе после воцарения Дария I.

По мнению ряда учёных, имя «Атамайта» является сокращённой формой эламского Атта-хамити-Иншушинак. Как полагают некоторые исследователи, Атамайта был последним царём Элама с резиденцией в Сузах. Он встал во главе начавшегося в 520 или 519 году до н. э. очередного выступления против власти персов в стране. По замечанию исследователя В. П. Орлова, прежние восстания в Эламе, как следует из Бехистунской надписи, были подавлены без применения серьёзной военной силы. Но на усмирение этого мятежа был отправлен с армией Гаубарува (Гобрий), участник заговора против Бардии и один из ближайших приверженцев Дария I. Сузы, в которых располагались зимний дворец царя и его канцелярия, стали важным административным центром державы Ахеменидов, и, по всей видимости, Дарий отлично понимал степень их геополитического значения. Атамайта потерпел поражение, попал в плен, был доставлен к персидскому царю и казнён. Как утверждал Дарий I, теперь «страна стала моей».

Литература 
Исследования
 Орлов В. П. Персидская аристократия в Ахеменидской империи. — Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Казань, 2019. С. 171—172.
 Potts D. T. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. — Cambridge University Press, 2015. — ISBN 9781107094697. P. 316.
 Briant P. From Cyrus to Seleukos: Studies in Achaemenid and Hellenistic History. — 2018. — ISBN 9780999475546. P. 250.

Заговорщики и мятежники державы Ахеменидов
Предводители восстаний VI века до н. э.
Правители Элама
Правители Азии VI века до н. э.
Казнённые в VI веке до н. э.